Branca d'un arbre, arbust o mata
 Branca d'una família, família eixida d'un tronc comú
 Branca legislativa, branca del govern que s'encarrega de crear i aprovar lleis
 Branca executiva, branca del govern que s'encarrega d'implementar o executar la llei
 Branca judicial, branca del govern que s'encarrega de resoldre les disputes legals
 Branca asimptòtica de les gegants, estadi de l'evolució estel·lar
 Branca horitzontal, estadi de l'evolució estel·lar
 Revista Branca, revista en català de creació de textos narratius heterogenis

Vegeu també 
 Branques de l'escoltisme